Michael C. Williams (n. 1973) – attore statunitense
Michael Leonard Williams (1935-2001) – attore inglese
Michael Terrell Williams (n. 1972) – cestista statunitense professionista in Europa e America meridionale
Michael Williams (n. 1990) – giocatore di football americano statunitense 
Michael Williams – calciatore gallese
Michael Williams – calciatore montserratiano
Michael Williams – scrittore conosciuto per i suoi romanzi ambientati in Dragonlance
Michael Williams – drag queen conosciuta con il nome d'arte Sister Roma

Pagine correlate 
Mike Williams